Энеида () — украинский советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм на украинском языке режиссёра Владимира Дахно, снятый в 1991 году по мотивам одноимённой поэмы Ивана Котляревского, как пародия на «Илиаду» Гомера и «Энеида» Вергилия, по заказу ТПО «Союзтелефильм» и Министерства культуры Украины. Хотя работа над мультфильмом началась ещё в 1988 году, его полноценный релиз состоялся уже после принятия Декларации о независимости Украины, в связи с чем украинская служба BBC в 2017 году назвала «Энеиду» первым полнометражным мультфильмом независимой Украины. Телевизионная премьера состоялась на телеканале УТ-1 в 1991 году.

История создания 
В 1988 году творческое управление «Союзтелефильм» заказало киностудии Укранимафильм (бывший «Киевнаучфильм») производство полнометражного анимационного фильма «Энеида» по мотивам одноимённой поэмы И. А. Котляревского. Создатели мультфильма работали над ним 3 года и завершили работу уже в 1991 году.

По словам художника-постановщика ленты Эдуарда Кирича, композиция мультфильма складывается из семи короткометражных частей, в каждой из которой использовано порядка 14 тысяч рисунков. Кирич также упомянул, что несмотря на то, что производство «Энеиды» началось ещё в 1988 году, в ней были спрятаны кадры сине-жёлтого украинского флага, ставшего официальным после Декларации о независимости 24 августа 1991 года. Владимир Дахно также подчеркнул, что не хотел осуществлять буквальную экранизацию поэмы И. А. Котляревского, а, наоборот, переосмыслил сюжет в соответствии со своей авторской позицией.

Сюжет 
Удалой казак Эней Анхизович вместе со своими боевыми побратимами и своим народом проживал в Трое. После осады города греками герой мультфильма получает телеграмму-молнию от Зевса с приказом покинуть родные края всем троянцам и отправиться на поиски новой Родины в Латинию. Погрузив на корабли весь народ с землёй, домашним скотом и домами, Эней отплыл в странствие. Однако неприятности начинают преследовать Энея на каждом шагу. Богиня Юнона, невзлюбившая Энея из-за того, что он являлся сыном Венеры, мстит ему и обрушивает на него свой гнев. Юнона, вступив в сговор с богом ветров Эолом, уговаривает его наслать на корабли Энея злое бедствие. Эол выполняет эту просьбу с помощью ветров Борея, Нота, Эвра и Зефира, которые создают страшную бурю, чтобы Эней и его команда сгинули в морской пучине. Но Венера, решившая спасти своего сына, узнаёт от Зевса, что дальнейшая судьба героя уже благополучно предопределена.

Неспроста Эней прослыл умным и находчивым лидером — он договаривается с повелителем морских пучин Нептуном, спасает тонущие корабли и получает возможность относительно безопасно плавать по морям и океанам, чтобы наконец встретить свою судьбу. За долгие месяцы странствия Эней переживает немало приключений. Вместе с троянцами он посещает Карфаген, где его заманивает в свои покои влюблённая царица Дидона, и только вестник богов Меркурий образумливает Энея и приказывает ему продолжать путь по воле Зевса. С Кумской Сивиллой герой сходит в Загробный мир, где навещает своего покойного отца Анхиза.

В результате продолжительных поисков Эней находит земли, которые должны стать новой Родиной его народа, и основывает Римскую Сечь. Лавиния, дочь местного царя Латина, влюбляется в Энея. Князь Турн, с которым царевна была помолвлена, объявляет своему сопернику войну (и здесь снова не обходится без интриг Юноны), но позорно проигрывает, а Эней женится на Лавинии.

Озвучивание 
Как и в поэме, герои мультфильма не произносят свои речи. И. Котляревский все детали повествования описывает от имени автора, режиссёр мультфильма поручил чтение закадрового текста актёру старой драматической школы Андрею Подубинскому.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мультфильм «Энеида» на youtube
 Каталог ТПО «Союзтелефильм»

Рисованные мультфильмы СССР 1991 года
Мультфильмы студии «Укранимафильм»
Фильмы, снятые по заказу ТПО «Союзтелефильм»
Полнометражные мультфильмы СССР
Фильмы на украинском языке
Экранизации поэм
Энеида